Ana de Austria (Cigales, 1 de noviembre de 1549 - Badajoz, 26 de octubre de 1580), fue reina consorte de España y de Portugal, como la cuarta esposa de su tío, Felipe II, siendo además la madre del rey Felipe III.

Primeros años 

Nacida archiduquesa de Austria, fue hija mayor de la emperatriz María de Austria (hermana de Felipe II), y del emperador Maximiliano II (primo del rey Felipe II). Nació en España durante el reinado de su abuelo materno, el emperador Carlos V, pero vivió en Viena desde los cuatro años. Ana era considerada la hija favorita de su padre. La historia cuenta que disfrutaba jugando con ella y una vez aplazó una reunión de los Estados de Hungría porque Ana estaba enferma. Recibió una educación católica a pesar de que su padre simpatizaba con el luteranismo.

Matrimonio 
Como la hija mayor del Sacro Emperador Romano, Ana era una candidata deseable para el matrimonio en las cortes europeas. Sus padres pensaron que un matrimonio español fortalecería los vínculos entre las familias austríacas y españolas de los Habsburgo. Inicialmente consideraba a su primo Carlos, el único hijo de su tío materno Felipe II de España. Estos planes se descartaron en 1568, cuando murió don Carlos. Los planes para un matrimonio español revivieron cuando la tercera esposa de Felipe,  Isabel de Valois, murió en el parto en 1568. Como resultado, Felipe quedó viudo con dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Felipe planeaba volver a casarse porque aun no tenía un heredero varón. 

La acusada consanguinidad entre los cónyuges provocó que el papa Pío V mostrara sus reservas respecto a este enlace, pero finalmente otorgó la necesaria dispensa. En febrero de 1569, se anunció el compromiso de Ana con su tío Felipe II. Las capitulaciones del matrimonio entre Felipe II y su sobrina la archiduquesa Ana, se firmaron en Madrid el 24 de enero de 1570. La boda, celebrada por poderes, tuvo lugar en el Castillo de Praga el 4 de mayo de 1570. Ana viajó de Austria a España en el otoño de 1570 acompañada de sus hermanos Alberto y Wenceslao.

Ana pasó por el Canal de la Mancha, donde Isabel I envió a sus almirantes, Charles Howard y William Wynter, para ofrecerles apoyo y un paso seguro. Viajaron por los Países Bajos, donde Ana fue abordada por amigos y familiares de Floris de Montmorency, el hermano menor del ejecutado Felipe de Montmorency, conde de Horn. Floris había estado encarcelado en España desde 1567. Ahora que el rey Felipe había contraído matrimonio, la familia y los amigos de Floris esperaban clemencia. Recibieron una promesa de la futura reina de que haría todo lo posible por liberar a Floris. Sin embargo, ella no tuvo éxito, pues Floris fue estrangulado por orden del rey. El 3 de octubre, Ana llegó al suelo español, en el puerto de Santander, pero antes de que pudiera alcanzar al rey, Floris fue asesinado en secreto el 16 de octubre de 1570. El historiador John Brewer cree que Felipe lo hizo ejecutar rápidamente a toda prisa después del primer encuentro de Felipe con Ana, en el que él se negó a liberar a Floris. La misa de velaciones se celebró en la capilla del Alcázar de Segovia el 14 de noviembre.

Reina de España 

Los cónyuges pasaron la luna de miel en el Palacio de Valsaín, uno de los favoritos de Felipe. A su llegada a España, Ana recibió un nuevo hogar formado bajo la dirección de la experimentada e influyente dama de compañía Margarita de Cardona, que anteriormente había sido la dama de compañía de su madre y que la conocía desde su infancia en Austria. La reina Ana fue descrita como vívida y alegre, y logró aliviar algo del ambiente rígido en la corte española. Ana se ocupaba principalmente de la costura.

El matrimonio entre Ana y Felipe se describe como feliz. Además de ser la hija favorita de su padre, Ana también era la esposa más querida de Felipe. Según los diplomáticos, el rey estaba enamorado de su joven novia. No hay registros de que Felipe tuviera amantes durante el tiempo de su matrimonio. Ana tenía una personalidad muy parecida a la suya, y él se dedicaba a ella. Felipe era un monarca concienzudo y mantuvo relaciones con Ana dos veces por semana, además de visitar el dormitorio de su esposa hasta tres veces al día.

Ana dio a luz a cinco hijos, incluidos cuatro hijos, de los cuales los tres mayores murieron antes que Felipe, y el más joven finalmente lo sucedió como Felipe III. Ana también fue descrita como una buena madrastra para Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela.

Muerte 
En 1580 estaba en Badajoz, donde la corte se basó brevemente debido a la reclamación de Felipe II al trono portugués. Ana muere allí mismo ocho meses después de dar a luz a su última hija, María. La infanta solo le sobrevivió por tres años a su madre, víctima de una gripe epidémica, enfermedad que previamente había padecido el rey Felipe II. Felipe fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580 con el nombre de Felipe I de Portugal y jurado como tal por las Cortes reunidas en Tomar el 15 de abril de 1581. Inicialmente fue enterrada en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz, donde estuvo durante varios años, hasta su traslado al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Como recuerdo, se permitió que las entrañas de la reina se quedaran enterradas en el monasterio pacense de Santa Ana, donde actualmente permanecen enterradas en el suelo del coro de dicho monasterio. En Cigales, Valladolid, el colegio lleva el nombre de Ana de Austria. Después de la muerte de Ana, Felipe II no volvió a casarse.

Existe la leyenda de que ofreció su vida a cambio de la de su marido, muriendo de la misma enfermedad que había padecido él, contrayéndola una vez se hubo curado el monarca. Francisco Pacheco la reflejó en el epitafio que compuso para el túmulo erigido en honor de la difunta en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla:

Matrimonio e hijos 
Felipe II y Ana de Austria tuvieron cinco hijos:

 Fernando, 4 de diciembre de 1571 - 18 de octubre de 1578. Fallecido a la edad de seis años, de disentería, convirtiéndose en el nuevo príncipe de Asturias su hermano, Diego.
Carlos Lorenzo, 12 de agosto de 1573 - 30 de junio de 1575. Murió sin haber llegado a los dos años de edad. Fue enterrado en el monasterio de El Escorial adonde fue conducido por el obispo de Sigüenza.
 Diego Félix, 15 de agosto de 1575 - 21 de noviembre de 1582. Diego murió cuando tan solo contaba siete años de edad, debido a la difteria.
 Felipe, 14 de abril de 1578 - 31 de marzo de 1621, futuro Felipe III. Se casó con la reina Margarita de Austria-Estiria y tuvieron ocho hijos.
María 14 de febrero de 1580 - 5 de agosto de 1583. María murió con tres años en 1583. 
De 1580 a 1583 Felipe II se quedó en Portugal, y cuando volvió a España, se reencontró sólo con tres hijos que aún estaban vivos, de los cuales Isabel y Felipe sobrevivieron a su padre.

Ancestros

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Ana de Austria

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Casa de Austria
Reinas consortes de Portugal
Ana de Austria
Reinas consortes de España del siglo XVI
Consortes de Borgoña
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Ana
Fallecidos en Badajoz
Duquesas consortes de Milán del siglo XVI
Nacidos en Cigales
Austríacas del siglo XVI